Совка Сальвина () — вид птиц рода Megascops семейства совиных.

Описание 
Совка Сальвина — один из самых крупных видов своего рода, размером с белогорлую совку. Масса самцов — от 134 до 180 г, самок — от 140 до 223 г. Представители номинативного подвида сверху песочно-коричневого. У них медово-коричневые глаза. Цевка оперена до основания пальцев. М. i. venezuelanus немного мельче и бледнее номинативного подвида.

Распространение и среда обитания 
Номинативный подвид совки Сальвина встречается на восточном склоне Анд от юго-западной Колумбии через Эквадор и Перу до центральной Боливии. М. i. venezuelanus встречается в северной Колумбии и северо-западной Венесуэле.

Образ жизни 
Совка Сальвина ведет ночной образ жизни, как и большинство других представителей её рода. Методы охоты не были задокументированы. Фенология размножения совки Сальвина практически не задокументирована. Считается, что в западной Колумбии этот вид гнездится в период с декабря по март.

Примечания 

Megascops
Животные, описанные в 1897 году